Buster Brown – amerykański komiks tworzony od 1902 przez Richarda F. Outcaulta
 Buster Brown (1881–1914) – amerykański baseballista
 James Sutherland Brown (1881–1951) – kanadyjski generał
 Buster Brown (1910–1983) – angielski piłkarz
 Buster Brown (1911–1976) – amerykański muzyk bluesowy